Szwajcaria:
 Wiler am Brünig – dawna nazwa gminy Brienzwiler w kantonie Berno, w okręgu Interlaken-Oberhasli
 Wiler bei Matran – dawna nazwa miasta Villars-sur-Glâne, w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine
 Wiler bei Utzenstorf – gmina w kantonie Berno, w okręgu Emmental

Zobacz też:
 Wiehler
 Wieler
 Willer
 Wyler